Hombre primitivo u hombre prehistórico son expresiones que pueden referirse a:

 El hombre que se define como primitivo o prehistórico.
 Cualquiera de las fases de la evolución humana anteriores al hombre moderno, especialmente las especies pertenecientes al género Homo.
 El concepto de cultura primitiva o pueblo primitivo.
 El concepto de hombre de las cavernas.
 El concepto de salvaje.
El mito del buen salvaje.
El concepto de niño salvaje o niño feral.
El concepto de hombre salvaje.